Stand-In steht für:

 ein Lichtdouble, siehe Double (Film)
 den Originaltitel des Films Mr. Dodd geht nach Hollywood